Ворошиловский — название населенных пунктов:

Россия 
 Ворошиловский — посёлок в Россошанском районе Воронежской области.
Ворошиловский — прежнее (до 1957) название города Новодвинск Архангельской области.
Ворошиловский — прежнее (до 1958) название посёлка Советский в Урицком районе Орловской области.
 Ворошиловский — название рабочего посёлка Шахтный Губахинского района Пермского края с 1940 по 1946 годы.
Ворошиловский — прежнее название хутора Октябрьский в Миллеровском районе Ростовской области.

Украина 
 Ворошиловский — прежнее (до 1958) название посёлка Врубовский в Лутугинском районе Луганской области.

См. также 

 Ворошиловский стрелок
 Ворошиловский мост
 Ворошиловский район
 Ворошиловский проспект
 Ворошиловск
 Ворошиловское